Nadine Mary Sophy Wagner (* 9. August 1959 in Kronstadt als Nadine Marie Sophie Wagner Popescu) ist eine rumänisch-US-amerikanische Managerin und seit dem 7. März 2017 Executive Chairman des amerikanischen Modeunternehmens Abercrombie & Fitch.

Leben 
Nadine Marie Wagner wurde als Tochter eines Siebenbürger Sachsen und einer rumänischen Anwältin in Brașov (Kronstadt) geboren und verbrachte ihre ersten Lebensjahre in Hermannstadt. Im Alter von zwei Jahren wanderte sie mit ihrer Familie in die Vereinigten Staaten aus. Nachdem sie dort keine Arbeit mehr gefunden hatten, kehrten sie 1966 wieder nach Hermannstadt zurück, wo Nadine Wagner später auch ihr Abitur machte. Im Jahr 1982 beantragte Nadine Wagner eine Green Card, die ihr 1984 gewährt wurde. Sie studierte nun an der University of Massachusetts Boston Management. Nach vollendetem Master-Studium und der Verleihung der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft 1992 begann sie ihre Karriere beim damals jungen Unternehmen Forever 21, wo sie bis 2000 in verschiedenen Leitungspositionen beschäftigt war. Im Jahr 2002 wurde sie Leiterin der rumänischen Abteilung der französischen Einzelhandelsgesellschaft Carrefour. Nach mehreren Jahren Verlust verließ sie das Unternehmen 2005 auf eigenen Wunsch. Ihre nächste Anstellung fand sie 2007 als Head of Controlling bei der Esprit Holdings, Hongkong. Im März 2017 verließ sie Esprit und wurde gleichzeitig zum Executive Chairman von Abercrombie & Fitch berufen, wo sie Arthur Martinez in seiner Position ersetzte.

Nadine Wagner ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Jedoch adoptiere sie 1981 ein afrikanisches Flüchtlingskind, das 1997 bei einem Verkehrsunfall verstarb. Sie ist Anhängerin der Republikanischen Partei.

Weblinks 
 Abercrombie & Fitch

Manager
Rumäne
US-Amerikaner
Geboren 1959
Frau